Rarities / B-Sides () — дебютный компиляционный альбом группы The Raveonettes выпущенный 15 декабря 2011 года.

Альбом выпускался в двух вариантах на разных носителях в лимитированном виде в общей сложности 1000 копий. Первый вариант был выпущен на компакт-дисках в количестве 500 копий и второй вариант в том же количестве на двойном 180-граммовом виниле. В версии компакт-диска был добавлен эксклюзивный трек «Another Noise».

Об альбоме 
Данная пластинка представляет собой ограниченную версию которая включает в себя би-сайды и редкий материал, охватывающий Whip It On, Chain Gang of Love, Pretty in Black и Lust Lust Lust. Некоторые кавер-версии песен выпущенные как би-сайды или бонус-треки, не включены а именно: «C’mon Everybody» Эдди Кокрана, «I’m So Lonesome I Could Cry» Хэнка Уильямса и песня Бадди Холли «Everyday».

Rarities / B-Sides — это первый раз, когда сингл «The Christmas Song» 2003 года был доступен на каком-нибудь релизе, поскольку песня отсутствовала в рождественском мини-альбоме 2008 года Wishing You a Rave Christmas. Несмотря на то, что песня никогда не демонстрировалась ни в одном из релизов, Суне Роуз Вагнер заявил, что “с тех пор она стала нашей самой продаваемой песней, когда-либо появлявшейся в бесчисленных фильмах, рекламных роликах и т. д.”.

В оформлении альбома использовались разные фотографии к которому в свою очередь прилагался плакат за авторством современного художника и фотографа Тодда Хидо. Ранее Хидо работал с The Raveonettes, когда снимал видеоклип для сингла «Apparitions» с альбома Raven in the Grave.

Восприятие 
Журналист Хардип Фулл из NME дал компиляции положительный отзыв, в котором он написал следующее: «Контроль качества явно никогда не был проблемой для Raveonettes. С другой стороны, контроль количества был чем-то вроде постоянного кошмара для датского дуэта. Смущение богатством связано с собственными проблемами, но благодаря Rarities / B-Sides эта задача была определённо решена».

Список композиций 

Треки 2–7: из сессий записи Whip It On. Треки 8–10: с сессий записи Chain Gang of Love. Треки 12–19: с сессий записи Pretty in Black. Трек 20: Написан для датского фильма Nordkraft. Треки 21–27: записи сессий Lust Lust Lust.

Участники записи 
 Шэрин Фу — вокал.
 Суне Роуз Вагнер — вокал, продюсер.
 Ричард Готтерер — продюсер (треки: 8-19).
 Тодд Хидо — оформление, фотограф.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборники Columbia Records
Альбомы The Raveonettes
Сборники 2011 года
Сборники би-сайдов
Сборники на английском языке